Ackworth puede referirse a:

Localidades de Estados Unidos:
Ackworth (Iowa)

Localidades de Inglaterra:
Ackworth (Yorkshire del Oeste)